Federico Errázuriz henviser til:

 Federico Errázuriz Zañartu (1825–1877) – Chiles præsident 1871–1876
 Federico Errázuriz Echaurren (1850–1901) – Chiles præsident 1896–1901